Копы́тень, также Копы́тник, Асарум, Азарум () — род травянистых цветковых растений семейства .

Видовое разнообразие наиболее высоко в Юго-Восточной Азии. В России обычен

Описание 
Представители рода — многолетние травы с ползучим корневищем и укороченными стеблями. Листья почковидные, сердцевидные или копьевидные; цельные; с длинными черешками.

Цветки одиночные, обоеполые, с венчиковидным трёхчленным простым околоцветником колокольчатой формы, который остаётся при плодах. Тычинок 12, пестик с нижней 6-гнёздной завязью, с коротким столбиком. Опыление осуществляют мелкие летающие насекомые, либо оно происходит в форме автогамии.

Плод — коробочка, семена распространяются муравьями.

Классификация

Таксономия 
, 1753, Sp. Pl. : 442

Род Копытень относится к семейству  порядка . Кладограмма в соответствии с Системой APG IV:

Виды 

Некоторые из них:

Примечания

Литература

Ссылки 

 Копытень европейский в Энциклопедии декоративных садовых растений

Кирказоновые
Многолетние травы